Parchemin peut avoir plusieurs significations :
 Parchemin, une peau de couleur claire apprêtée comme support à l'écriture ;
 Parchemin de Chinon, un document historique ;
 Le Parchemin, revue de l'Office généalogique et héraldique de Belgique ;
 Parchemin, un élément de l'anatomie des légumineuses ;
 Papier parchemin, au Québec, désigne le papier sulfurisé.